Pozzaglio steht für:

 Flavia Pozzaglio (1963–2022), italienische Popsängerin und Musicaldarstellerin, siehe Irene Fargo
 Pozzaglio ed Uniti, Gemeinde in der Provinz Cremona, Lombardei, Italien